Tennis-Herrendoppel (Freiplatz) der Olympischen Sommerspiele 1912.

Sieger der letzten Spiele von 1908 waren George Hillyard und Reginald Doherty, die nicht erneut an den Spielen teilnahmen. Im Finale besiegten Harold Kitson und Charles Winslow aus Südafrika die Österreicher Fritz Felix Pipes und Arthur Zborzil in vier Sätzen. Das Spiel um Platz drei entschieden Albert Canet und  Édouard Mény de Marangue gegen Jaroslav Just und Ladislav Žemla mit 13:11, 6:3, 8:6 für sich und gewannen damit Bronze.

Ergebnisse 

 w. o. = kampfloser Einzug in nächste Runde

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Herrendoppel (Freiplatz)
1912 (Freiplatz)
Tennisturnier in Stockholm
Tennisturnier 1912